Алекс Млынарчик (Alex Mlynárčik; 14 октября 1934, Жилина, Чехословакия) — словацкий художник-акционист. Наибольшую известность среди его работ получили хеппенинги и акции с участием случайных зрителей.

Биография 
Алекс Млынарчик родился 14 октября 1934 года в городе Жилина, Чехословакия.

В 1951 году был задержан в Австрии за незаконный выезд из Чехословакии, осуждён и заключён в тюрьму. Позже работал художником, декоратором, фотографом.

С 1959 по 1965 год изучал монументальную живопись в Академии художеств в Братиславе (проф. Д. Милли и П. Матейка) и в Академии художеств в Праге (проф. В. Сихра).

Творческую деятельность начинал в 1960-х годах с композиций из дерева. 

Попав в 1964 году в Париж, испытал влияние французских «новых реалистов» и начал создавать принёсшие ему известность хеппенинги и акции с участием случайных зрителей. В 1960-е годы реализовывал совместные акции Happsoc (от англ. «happening» и «social») с художником Стано Филко и теоретиком Зитой Костровой.

В 1971 году Алекс Млынарчик основал группу перспективной архитектуры VAL вместе с архитекторами Виерой Мецковой и Ладиславом Купковичем.

Живёт и работает в Жилине и в Париже.

Персональные выставки 
 1965 —  «Happsoc I» (совм. с Зитой Костровой и Стано Филко), Братислава.
 1965 —  «Happsoc II» (совм. с Зитой Костровой и Стано Филко), Братислава.
 1966 —  «Permanentné manifestácie I». Галерея Раймонда Казенаве, Париж.
 1966 —  «Permanentné manifestácie II». Pocty, городской WC, Братислава.
 1967 —  «Pokušenie» (совм. с Милошем Урбой). Галерея Раймонда Казенаве, Париж.
 1968 —  «Permanentné manifestácie III», Сорбона, Париж.

Групповые выставки 
 1999 — «Global Conceptualism: Points of Origin 1950s-1980s». Queens Museum of Art (QMA), Нью-Йорк.
 2000 — «Neo-Constructivism in The Slovak Visual Arts». Galéria Jana Koniarka, Trnava.
 2000 — «Aspect — Positions — 50 Years of Art in Central Europe 1949-99». Музей Людвига, Будапешт.
 2000 — «Slovak Visual Art in 20th Century». Slovak National Gallery, Братислава.
 2000 — «Art in Central Europe — 1949—1999». Fundación Joan Miró, Барселона.
 2000 — Global Conceptualism — Points of Origin, 1950s-1980s — MIT List Visual Arts Center, Cambridge, MA.
 2001 — Action Art 1965—1989 — Slovak National Gallery / Slovenská Národná Galéria, Bratislava.
 2001 — From Collection 1. slovenskej investičnej skupiny (SK) — Danubiana — Meulensteen Art Museum, Bratislava.
 2002 — New Slovak Art 1936—2001 — WUK — Kunsthalle Exnergasse, Vienna.
 2003 — Slovak Contemporary Art — Gallery Art Factory, Prague.
 2003 — Súčasné slovenské výtvarné umenie / zo zbierky PSIS — Šarišská Galéria, Prešov.
 2003 — Súčasné slovenské výtvarné umenie / zo zbierky PSIS — Stredoslovenská galéria / Central Slovakian Gallery, Banská Bystrica.
 2003 — Art Žilina 2003 — Museum of Art Zilina / Považská galéria umenia v Žiline.
 2003 — Súčasné slovenské výtvarné umenie / zo zbierky PSIS — Nitra Gallery / Nitrianska Galéria, Nitra.
 2003 — Freedom & Beauty (1999—2003, Washington) — At Home Gallery Contemporary Art Centre, Šamorín.
 2003 — Book/Object — Object/Book — Nitra Gallery / Nitrianska Galéria, Nitra.
 2003 — Contemporary Slovak Fine Art from the Collection of PSIS — Museum of Art Zilina / Považská galéria umenia v Žiline.
 2003 — Súčasné slovenské výtvarné umenie / zo zbierky PSIS — Gallery of M. A. Bazovsky, Trenčín.
 2006 — «22 minutes 58 seconds». Gallery Art Factory, Прага.
 2006 — «Arteast Collection 2000+23». Moderna galerija Ljubljana, Любляна.
 2006 — N(TER)MEDIA(S)RES — Museum of Art Zilina / Považská galéria umenia v Žiline, Žilina.
 2007 — «Contemporary Slovak Art». City Art Gallery Ljubljana, Любляна.
 2007 — Contemporary Slovak Art 1960—2000 — Varosi Muveszeti Muzeum, Györ.
 2007 — Prague Biennale 3 — Prague Biennale, Prague.
 2007 — OUT OF THE CITY. Land art — City Gallery of Bratislava / Galéria mesta Bratislavy, Bratislava.
 2007 — Arta Slovaca 1960—2000 — The National Museum of Art of Romania, Bucharest.
 2007 — Slovak Graphics of the 20th Century — City Gallery of Bratislava / Galéria mesta Bratislavy, Bratislava.
 2008 — BETWEEN CONCEPT AND ACTION — Galleria Sonia Rosso, Turin.
 2008 — Socialna sonda v rezii Veroniky Ronaiovej — Galérie u Dobrého pastýře, Brno.
 2008 — 1960- Sucasnost / Slovenske umenie cesti hoste — City Gallery Prague / Galerie Hlavního Města Prahy, Prague.
 2008 — Zo slovenského konceptuálneho umenia, Slovenský inštitút, Budapešť, Maďarsko.
 2009 — Out Of The City — National Center For Contemporary Art (NCCA) — Moscow Branch, Moscow.
 2009 — OUT OF THE CITY / Land art — Moscow — City Gallery of Bratislava / Galéria mesta Bratislavy, Bratislava.
 2011 — Museo de las narrativas paralelas. En el marco de La Internacional — Museu d´Art Contemporani de Barcelona — MACBA, Barcelona.
 2011 — Mapy/maps. Art Cartography In The Centre Of Europe 1960 −2011 — City Gallery of Bratislava / Galéria mesta Bratislavy, Bratislava.
 2011 — Arteast 2000+ Collection / Selection of Works from the National Collection / Museum of Affects — Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana.
 2012 — Mit sofortiger Wirkung — künstlerische Eingriffe in den Alltag — Kunsthalle wien project space karlsplatz, Vienna.
 2012 — Sounding the Body Electric. Experiments in Art and Music in Eastern Europe 1957—1984 — ms — Muzeum Sztuki Lodz, Lodz.
 2013 — Dialog Über Grenzen — Die Sammlung Riese — KOG — Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg.
 2014 — «Личные истории». Музей современного искусства «Гараж», Москва.
 2017 — «ČS Koncept 70». Galerie Fait, Брно, Чехия.

Ссылки 
 Алекс Млынарчик на сайте monoskop.org
 Алекс Млынарчик на сайте www.artandconcept.eu
 Алекс Млынарчик на сайте «Central European Art Database»
 Alex Mlynárčik, Otis Laubert, Pavol Macho

Источники 

Художники Словакии
Акционисты (искусство)